Danielle Woodhouse (née en 1969), joueuse de water-polo australienne
Emma Woodhouse, personnage de fiction
Rob Woodhouse (né en 1966), nageur australien
Robert Woodhouse (1773-1827), mathématicien britannique
Vera Woodhouse, Lady Terrington (1889-1973), femme politique britannique

Toponyme 
 Woodhouse, hameau canadien de la province d'Alberta.

Voir aussi